Panning bedeutet Schwenken, Verschwenken und wird in unterschiedlichen technischen Kontexten benutzt:
in der Filmtechnik: Schwenken der Filmkamera
in der Fotografie: Mitziehen der Fotokamera
in der Informatik: Verschieben eines Kartenausschnitts
in der Audiotechnik: das akustische Platzieren eines Klangs im Stereobild; siehe Panoramaregler

Panning ist auch ein Familienname, u. a. von:

 Albert Panning (1894–1978), deutscher Zoologe (Schwerpunkt Stachelhäuter)
 August Panning (1857–1922), Bürgermeister der Stadt Werl
 Gerhart Panning (1900–1944), deutscher Gerichtsmediziner
 Wolfgang Panning, deutscher Spieleautor

Siehe auch:
 Banning